Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 26:

 26 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1937-1939)
 26 Pomorski Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1946-1951)
 26 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951-1955, 1957-1966)
 26 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1968-1989)

Zobacz też
 26 Dywizjon Techniczny